Маховляни — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Маховлянах проживало 877 человек.

География 
Находится в 3 километрах к северу от общинного центра — Лакташи, на Лиевчем поле, на западе — гора Козара, на востоке — река Врбас. В Маховлянах расположен аэропорт Баня-Луки.

История 
У Маховляни расположен славянский некрополь X—XI веков.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 417
 Хорваты — 163
 Югославы — 13
 Другие — 81
 Мусульмане — 182
1981 год:
 Сербы — 360
 Хорваты — 112
 Югославы — 89
 Другие — 28
 Мусульмане — 215
1991 год:
 Сербы — 401
 Хорваты — 151
 Югославы — 63
 Другие — 38
 Мусульмане — 224

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской